Třebešice est un toponyme qui peut désigner :

Třebešice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Třebešice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie